Rude er flertydig:
 Rude-familien – (Rutaceae) en plantefamilie.
 Rude-slægten – (Ruta) en planteslægt.
 Rude (glas) – en bygningsdel fremstillet i glas.
 Rudeoptræk – en bildel.

Stednavne:
 Rude (Flensborg) – bydel i Flensborg
 Rude (Odder Kommune) – bebyggelse i Saksild Sogn
 Rude (Slagelse Kommune) – landsby i Holsteinborg Sogn
 Rude-Eskilstrup – bebyggelse i Munke Bjergby Sogn